

Geografia
Lockridge – comune degli Stati Uniti in Iowa

Persone
Frances Louise Lockridge – scrittrice statunitense
Richard Lockridge – scrittore statunitense
Rocky Lockridge – pugile statunitense
Ross Lockridge Jr. – scrittore e insegnante statunitense